Замок князей Сулковских () — старейшая и крупнейшая достопримечательность в городе Бельско-Бяла Силезского воеводства в Польше.

История 
По легенде, на месте нынешнего замка когда-то находилось укрепление разбойников, нападавших на путешествующих купцов.  Казимир уничтожил грабителей и возвел на этом месте охотничий замок, который с течением времени значительно перестроили.

Самые древние части замка происходят из XIV века и, вероятно, были сооружены цешинским князем Пшемыславом I Ношаком. На протяжении более двух столетий замок служил одной из усадеб цешинских Пястов.

Замок относится к типу городских замков, с самого начала был включен в систему укреплений Бельска. В течение нескольких веков замок был пограничной крепостью, сначала охранявшей границы Цешинского и Освенцимского княжеств, а с середины XV века — чешско-польскую государственную границу.

С конца XVI века оборонная роль замка начала уменьшаться, и он постепенно превратился в резиденцию шляхты.

С 1572 года, замок был административным и экономическим центром , которым правили представители благородных семей , , Зуннегов, Золмсов и . В 1752 году оно было преобразовано в княжество и передано во владение Александра Юзефа Сулковского. Бельское княжество просуществовало до 1849 года, когда Австрия ввела новое административное деление и ликвидировало старые феодальные структуры. Территория бывшего княжества вошла в состав Бельского уездного староства. Сам замок и многочисленные имения в Бельске оставались в собственности рода Сулковских до 1945 года.

Современный вид здания возник во времена последней большой перестройки замка во второй половине XIX века, которая полностью размыла его характерные старинные черты. В 1899—1973 годах на месте кирпичной подпорной стены, которая в наше время видна с востока от замка, были расположены здания так называемых , снесённые в связи с расширением улицы Замковой.

После Второй мировой войны замок перешёл во владение польского государства и служил резиденцией для многочисленных культурных учреждений. С 1983 года в нём располагается лишь государственный Музей в Бельске-Бялом.

Музей в замке 
Музей, который в наше время находится в замке, продолжает музейные традиции, заложенные в начале XX века, когда органы самоуправления силезского Бельска и галицкой Бялой-Краковской создали два отдельных музея.

В 1941 году гитлеровская оккупационная власть объединила оба городских музея в один, который находился в городе Бяле, в бывшем доме гильдии. Он находился там до завершения Второй мировой войны.

В 1945 году было принято решение возобновить деятельность музея, на этот раз в замке Сулковских князей. Музей в Бельске был открыт для посещения уже 14 февраля 1947 года. С начала 2001 года музей назывался Музеем в Бельске-Бялой, а с 2013 года — Историческим музеем в Бельске-Бялой.

В наше время в замке находится несколько постоянных экспозиций, в том числе посвященных истории и археологическим находкам из Подбескидзя, польском и европейском искусству XIV−XVII веков, европейском и польской живописи XIX и XX веков, современному искусству Подбескидзя, этнографии Бельска-Бялой и окрестностей, и тому подобное.

Галерея

Литература 
 Piotr Kenig, Bogusław Chorąży: Zamek w Bielsku — zarys historyczny. Wyd. II poprawione. Bielsko-Biała: Muzeum w Bielsku-Białej, 2006. ISBN 83-88105-10-8.
 W. Kuhn: Vier oberschlesische Urbare des 16. Jahrhunderts. Würzburg: 1973, s. 95.

Ссылки 
 История замка на официальном сайте музея

Бельско-Бяла
Замки Польши